Friedrich Ferenc (1816–1896) vívómester
 Friedrich Ferenc (1946) szobrász, éremművész